Guilderland ist:

 Guilderland (Town), die Town of Guilderland im US-Bundesstaat New York
 Guilderland (Weiler), eine Ortschaft in der Town of Guilderland
 Guilderland Center, eine andere Ortschaft in der Town of Guilderland